El apellido Rapoport de origen judío, puede hacer referencia a varios artículos en Wikipedia como:

Regla de Rapoport hipótesis ecológica.
Eduardo H. Rapoport (1927-2017) ecólogo argentino.
Diego Rapoport (1948-2011) pianista de origen argentino.
Mario Rapoport (1942-Presente) economista e historiador argentino.
Ciclo de Rapoport–Luebering en hematología desviación de la vía glucolítica.
Anatol Rapoport (1907-2007) matemático ruso.

Referencias